Инфраструктура как код () — это подход для управления и описания инфраструктуры ЦОД через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах или интерактивное взаимодействие.

IaC популярен в облачных вычислениях, который называется инфраструктура как сервис (IaaS). Основная идея IaC подхода это — описывать инфраструктуру кодом, переиспользуя практики из разработки ПО. Код для управления инфраструктурой может быть написан как в декларативном стиле (встречается чаще), так и императивном.

Обзор 
История IaC является симбиозом из двух вещей: простота создания виртуальной инфраструктуры и развитии модели инфраструктура как сервис. В 2006 был запущен сервис AWS Elastic Compute Cloud и выпущен фреймворк Ruby on Rails версии 1.0, которые позволили поднять вопрос масштабирования, с которой ранее сталкивались только огромные компании. С новыми инструментами для решения этой проблемы и появился подход IaC. Идея обходиться с инфраструктурой, как с кодом, позволила разработчикам молниеносно разворачивать приложения.

Преимущества 
Ценность IaC стоит на 3 китах: цена, скорость и уменьшение рисков. Уменьшение расходов относится не только к финансовой составляющей, но и к количеству времени, затрачиваемого на рутинные операции. Принципы IaC позволяют не фокусироваться на рутине, а заниматься более важными задачами. Автоматизация инфраструктуры позволяет эффективнее использовать существующие ресурсы. Также автоматизация позволяет минимизировать риск возникновения человеческой ошибки. Всё это является частью культуры DevOps, которая является миксом из development и operations.

Виды подходов 
Существует три подхода декларативный (функциональный), императивный (процедурный) и интеллектуальный. Разница между ними выглядит как  'что'  /  'как'  /  'почему' . Декларативный подход нацелен на то, чтобы описать, как должна выглядеть целевая конфигурация; императивный сфокусирован на том, какие внести изменения; интеллектуальный описывает, почему инфраструктура должна быть так сконфигурирована.

Методы 
Существует два метода применения IaC: push и pull. Основная разница в том, кто инициирует изменение в конфигурации целевого хоста. В pull режиме целевой хост сам инициирует получение своей конфигурации. В push режиме конфигурацию ему присылает управляющий сервер.

Инструменты

См. также 
 Configuration management
 Orchestration

Примечания 

Технологии организации программирования
Конфигурационное управление
Системная инженерия
Облачные вычисления
AaS